3 е трети студиен албум на метъл групата Soulfly, който е издаден на 25 юни 2002 г. от Roadrunner Records. Продадени са 195 000 копия.

Състав 
 Макс Кавалера – вокали и китара
 Рой Майорга – барабани
 Майки Долинг – китара
 Марсело Диаш – бас

Песни

Позиции в класациите

Албум

Външни препратки 
 Официална страница

Албуми на Соулфлай
Музикални албуми от 2002 година